Иов — мужское имя древнееврейского происхождения. Известные носители:

Персоналии

Имя 
 Иов — библейский персонаж, герой Книги Иова, которую, согласно традиции, написал Моисей.
 Иов (ок. 1525—1607) — первый патриарх Московский и всея Руси.
 Иов (ум. 1716) — митрополит Великоновгородский и Великолуцкий.
 Иов — архиепископ Суздальский и Тарусский.

 Иов Анзерский (1635—1720) — преподобный Русской церкви.
 Иов Борецкий (1560—1631) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Иов Княгиницкий (1550—1621) — галицкий монах и подвижник, местночтимый святой.
 Иов Кондзелевич (1667—1740) — православный иеромонах, иконописец.
 Иов Льговский (1594—1681) — священноинок Русской церкви, устроитель и возобновитель монастырей, деятель раннего старообрядчества.
 Иов Почаевский (ок. 1551—1651) — преподобный Русской церкви.
 Иов Угольский (1902—1985) — архимандрит Русской православной церкви, местночтимый святой Хустской епархии.
 Иов Ущельский (ум. 1628) — преподобномученик Русской православной церкви, первый строитель Ущельского монастыря.

 Иов (Акиашвили) (род. 1960) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Урбнисский и Руисский.
 Иов (Афанасьев) (1882—1937) — епископ Русской православной церкви (1928), имел титул «Уфимский».
 Иов (Базилевич) (? — после 1814) — игумен Покровского монастыря Московской епархии, ректор Крутицкий семинарии.
 Иов (Геча) (род. 1974) — епископ Константинопольского патриархата, доктор богословия.
 Иов (Гречишкин) (1895—1936) — епископ Православной российской церкви, имел титул «Уфимский».
 Иов (Гумеров) (род. 1942) — российский религиозный деятель, иеромонах Русской православной церкви.
 Иов (Зрянин) (ум. 1872) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Кавказский и Донской.
 Иов (Каминский) — русский военный полковой священник Тобольского пехотного полка.
 Иов (Кресович) (1898—1977) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ивановский и Кинешемский.
 Иов (Осацкий) (1946—2009) — архиепископ Чикаго и Среднего Запада Православной церкви в Америке.
 Иов (Павлишин) (1956—2019) — архиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Тернопольский и Кременецкий (1995—2012).
 Иов (Потёмкин) (1752—1823) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Екатеринославский.
 Иов (Протопопов) (1880—1930) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иов (Рогожин) (1883—1933) — единоверческий архиерей Русской православной церкви.
 Иов (Смакоуз) (род. 1964) — архиепископ Шумский, викарий Тернопольской епархии Украинской православной церкви.
 Иов (Тывонюк) (1938—2020) — епископ Русской православной церкви, митрополит Челябинский и Златоустовский.
 Иов (Чарнуцкий) (ум. 1769) — архимандрит Спасо-Преображенского Арзамасского монастыря Русской православной церкви.
 Иов (Челюсткин) (ум. после 1635) — игумен Белёвского Спасо-Преображенского монастыря Русской православной церкви.

Фамилия 
 Иов, Николай Александрович (род. 1990) — приднестровский спортсмен, тяжелоатлет, пауэрлифтер.

Топонимы 
 Иов — река в Свердловской области, приток Лобвы.
 
 Южный Иов — гора, расположенная в Конжаковско-Серебрянском горном массиве.

Прочее 
 «Иов» — додекафонная мистерия Луиджи Даллапикколы, написанная в 1950 году на основе ветхозаветной Книги Иова.

См. также 
 Иов, или Осмеяние справедливости — фантастический роман Роберта Хайнлайна 1984 года, антирелигиозная сатира.

Мужские имена